Патријарх Кирилое може бити:

 Патријарх српски Кирило I (1407-1419)
 Патријарх српски Кирило II (1759-1763)